Juan Segura ist der Name folgender Personen:

* Juan Segura (1898–1989), mexikanischer Architekt
 Juan Bautista Quirós Segura (1853–1934), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1919
 Juan José Segura-Sampedro (* 1985), spanischer Chirurg und Forscher